Аснар — имя и фамилия. Известные носители:

 Аснар, Хосе Мария (род. 1953) — премьер-министр Испании (1996—2004).
 Аснар, Мануэль (1894—1975) — испанский журналист, редактор, писатель, историк, политик, дипломат.
 Аснар I Галиндес (?—839) — граф Арагона (809—820), затем граф Урхеля и Сердани (820—между 824 и 833).
 Аснар II Галиндес (?—893) — граф Арагона (867—893).
 Аснар III (?—940) — граф Комменжа.
 Аснар I Санше (?—836) — граф Васконии с 820 г.